Ик может означать:

Водные объекты 
Названия рек Ик, находящихся в Сибири, происходят от тюркского йик — «река».
 Ик — озеро в Омской области.
 Ик — озеро в Онежском районе Архангельской области.
 Ик (приток Оши) — река в Омской области.
 Ик (приток Тобола) — река в Курганской области.
 Ик (приток Исети) — река в Курганской области.
 Ик (приток Берди) — река в Новосибирской области.
 Ик (приток Яйвы) — река в Пермском крае.
 Ик (приток Камы) — река в Башкортостане и Татарстане.
 Ик (приток Ая) — река в северо-восточной части Башкортостана.
 Ик — река в Башкортостане, приток Киги.
 Ик — река в Свердловской области, приток Ревды.
 Ик — река в Омской области, приток Малого Туртаса.
 Ик — река в Тюменской области, приток Ишима.

Населённые пункты 
Россия
 Ик — деревня в Ермекеевском районе Башкортостана.
 Ик — деревня в Юргамышском районе Курганской области.
 Ик — посёлок в Александровском районе Пермского края.
 Ик — село в Ютазинском районе Татарстана.
 Ик — деревня в Крутинском районе Омской области.

Прочие страны
 Ик () — эскимосский город на Аляске, США.
 Ик — аэропорт города.

Фамилия 

 Ик, Триша — канадская кёрлингистка.

Другое 
 Ик — нило-сахарский язык, распространённый в Уганде
 Ик — в древней кириллице знак «у» как компонент диграфа «оу», а также как цифровой знак для числа 400. См.: Ѵ, У.
 ИК — сокращение для слова «инфракрасный» (например, ИК-диапазон, ИК-порт).
 ИК — аббревиатура исправительной колонии.
  — американо-канадский мультсериал.

См. также 
 
 
 Иг
 Икота

Примечания